Chiesa della Madonna della Vittoria - chiesa della Valletta
 Chiesa di Nostra Signora della Vittoria - chiesa di Rodi